Hůra má více významů:

místopisné jméno
 Hůra (Benešovská pahorkatina) – vrch v okrese Praha-východ
 Hůra (Českotřebovská vrchovina) – vrch v okrese Ústí nad Orlicí
 Hůra (Ještědsko-kozákovský hřbet) – vrch v okrese Jičín u obce Cidlina
 Hůra (Jičínská pahorkatina) – vrch v okrese Jičín u města Sobotka
 Hůra (Rožmitálská vrchovina) – vrch v okrese Český Krumlov
 Hůra (Vítkovská vrchovina) – vrch v Ostravě, v části Plesná
 Hůra (Hořejší Kunčice) – vrch ve Vítkovské vrchovině nad vodní nádrží Kružberk, v obci Hořejší Kunčice
 Hůra (Jindřichov) – stráň ve Vítkovské vrchovině nad osadou Pod Dědinou v Jindřichově v okrese Přerov
 Hůra (Komorní Lhotka) – část obce Komorní Lhotka v okrese Frýdek-Místek

jiný význam
 hůra – moravské nářeční pojmenování pro půdu (podstřešní prostor)